Sumurboto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sumurboto, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Sumurboto, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar